TVP: um canal de TV polonês.
 TVP: sigla de Terapia de Vidas Passadas, uma técnica psicológica.
 TVP - Trombose Venosa Profunda: Trombose Venosa Profunda

Desambiguação